Община Фоча (, , ; бывшее Србине) — община в юго-восточной части Боснии и Герцеговины — верхнее течение реки Дрина. Занимает 1115 км², являясь второй по площади в Боснии и Герцеговине после столицы г. Сараево.

Административный центр общины — город Фоча — находится на высоте 400 метров над уровнем моря. До конфликта 1992—1995 гг. в общине проживало 40 тыс. человек, сегодня же население насчитывает 25 тысяч жителей сербской национальности и около 3,5 тысяч мусульман-бошняков.

На территории общины находится национальный парк Сутьеска, известный своим девственным лесным массивом Перучица (самый большой в Европе), уникальным по красоте и числу свойственных только этой местности видов флоры и фауны.

Во время Второй мировой войны с 20 января по 10 мая 1942 года в Фоче находился Верховный штаб во главе с Иосипом Броз Тито. Этот период, известный под именем Фочанская Республика, вписал имя города в страницы югославской и всемирной истории.

В то время были приняты и первые письменные законодательные документы государства — «Фочанский правопорядок». Было организовано спортивное мероприятие под названием Партизанская Олимпиада, ставшее традиционным и после войны.

Сражения в годы Второй мировой войны, разворачивавшиеся в районе Фочи, имели для Югославии такое же огромное значение, как для СССР битва под Сталинградом. В районе н.п. Тениште на реке Сутеска была начата немецко-фашистская наступательная операция «Шварц». Бои продолжались с 15 мая по 15 июня 1943 года.

В настоящее время в Фоче находится три высших учебных заведения: Медицинский, Стоматологический и Богословский институты, а также центральная средняя школа и две общеобразовательные школы с рядом территориальных отделений.

Социально-экономически община Фоча, как и регион в целом, находится на достаточно низкой степени развития. Некогда сильная деревоперерабатывающая отрасль после конфликта 1992—1995 гг. не была восстановлена.

Традиционно близкие русско-сербские отношения особенно сильны в этой общине. Этим объясняется тот высокий интерес, который руководство Фочи проявляет к России.

Население 
Численность населения общины по переписи 2013 года составила 19 811 человек, в том числе в городе — 12 334  человека.

Населённые пункты 
В состав общины входит 101 населённый пункт, в том числе город Фоча.

Список населённых пунктов общины с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг., чел.:

До 1991 года община включала 120 населённых пунктов. После 1995 года 19 из них (Бавчичи, Бешличи, Бунчичи, Доне-Жешче, Заваит, Зебина-Шума, Ябука, Колаковичи, Локве, Мазлина, Мравляча, Нюхе, Петоевичи, Подградже, Превила, Рачичи, Славичичи, Стойковичи, Устиколина) вошли во новообразованную общину Фоча-Устиколина Боснийско-Подринского кантона Федерации Боснии и Герцеговины.

Примечания

Ссылки 
  
  

Общины Республики Сербской